Станіслав Сроковський (географ)
 Станіслав Сроковський (письменник)